Die Prva liga Srbije i Crne Gore 2002/03 war die elfte Saison der höchsten serbisch-montenegrinischen Spielklasse. Sie war die erste Saison nach der Umbenennung des Landes BR Jugoslawien und im Zuge dessen auch der Liga Prva liga SR Jugoslavije. Gespielt wurde vom 8. August 2002 bis 24. Mai 2003.

Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
18 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 34 Spiele in der Saison. Die letzten sechs Teams stiegen in dieser Saison ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
für Meisterschaft, UEFA-Plätze und Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore, Auswärtstore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2002/03
2002 03